Мано́ск () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 70 км на північний схід від Марселя, 50 км на південний захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9771 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 21310,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Міста-побратими 

  Ляйнфельден-Ехтердінген, Німеччина (1973);
  Вогера, Італія (1984).

Посилання 

 Маноск на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Маноск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу